Шкляревський — прізвище. 

Відомі носії:
 Шкляревський Георгій Якович (нар. 1937) — український кінорежисер. Заслужений діяч мистецтв України (2002).
 Шкляревський Олександр Андрійович (1837—1883) — російський письменник-белетрист, основоположник жанру «кримінального роману» (детектива) в Росії.
 Шкляревський Олексій Сергійович (1839—1906) — український патолог, гігієніст і біофізик.
Прізвища